

Geografia 

 Alcatraz – isola sede dell'ex penitenziario statunitense nella baia di San Francisco
 Alcatraz – villaggio capoverdiano sull'isola di Maio

Musica 

 Alcatraz - Un DJ nel braccio della morte – programma radiofonico italiano di Diego Cugia con protagonista il personaggi di Jack Folla, chiamato anche Alcatraz – Il programma di chi non ha più niente da perdere (1999-2001) e Jack Folla c'è (2001-2002)
 Alcatraz – programma televisivo italiano di Diego Cugia del 2001, sull'impronta dell'omonimo programma radiofonico
 Alcatraz – album dei The Mr. T Experience del 1999
 Alcatraz – album dei Marsh Mellows del 2001
 Alcatraz – danza peruviana praticata a Lima e Ica

Altro 
 Alcatraz – ex carcere di massima sicurezza statunitense, posto sull'omonima isola
 Alcatraz – associazione culturale italiana e libera università fondata a Gubbio da Jacopo Fo
 Scinax alcatraz – specie di anuri endemica del Brasile
 Alcatraz – locale milanese dedicato alla musica dal vivo
 Alcatraz (Alcatraz: The Whole Shocking Story) – film TV del 1980, diretto da Paul Krasny
 Alcatraz – serie televisiva statunitense del 2012
 Alcatraz – calciatore colombiano
 Alcatraz – videogioco del 1992 per Amiga, Atari ST, MS-DOS
 Alcatraz – videogioco del 2010 per Windows